Gort (gerst)
 Gort (Ierland) - plaats in Ierland
 John Vereker, bekend als Lord Gort - Brits militair commandant